P89 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 89, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament